

Aziende 
 Pyra Labs – società statunitense operante nel settore internet e nota soprattutto per aver creato la piattaforma Blogger

Geografia 
 Große Pyra –  affluente di destra del Zwickauer Mulde in Sassonia
 Kleine Pyra –  affluente di destra del Zwickauer Mulde in Sassonia

Persone 
 Jakob Immanuel Pyra – poeta tedesco 
 Justyna Kasprzycka-Pyra – altista polacca

Altro 
 Pyra – personaggio di Xenoblade Chronicles 2, Blade leggendaria conosciuta come l'Aegis, bersaglio principale di un'organizzazione chiamata Torna

Pagine correlate 
 Pira